Площадь Жертв Револю́ции — название площадей в различных населённых пунктах России.

 В Санкт-Петербурге:
 Площадь Жертв Революции — площадь в Петергофе.
 Площадь Жертв Революции — прежнее название Марсова поля (1918—1944).
 Площадь Жертв Революции — прежнее название Привокзальной площади в Ломоносове (1931—2009).

См. также 
 Площадь Революции
 Улица Жертв Революции